Delevingne est un nom de famille notamment porté par :
Cara Delevingne (1992), mannequin britannique, sœur de Poppy Delevingne, fille de Charles Delevingne ;
 (1949), promoteur immobilier britannique ;
, photojournaliste français ;
 (1868–1950), diplomate britannique ;
 Olivier Delevingne (1966), compositeur et producteur français ;
Poppy Delevingne (1986), mannequin britannique, sœur de Cara Delevingne, fille de Charles Delevingne.

Voir aussi 

Delavigne

Homonymie de patronyme